Влади́мир Васи́льевич Ильи́н:
 Ильин, Владимир Васильевич (1928—2009) — советский футболист, тренер.
 Ильин, Владимир Васильевич (1938—2006) — советский и российский кинооператор.
 Ильин, Владимир Васильевич (1949—2019) — советский и украинский учёный.